Le tournoi de Nottingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 19 au  sur gazon en extérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 On note les forfaits des Argentins Federico Delbonis et Leonardo Mayer, des Espagnols Íñigo Cervantes et Marcel Granollers, du Français Paul-Henri Mathieu et de l'Ukrainien Illya Marchenko.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Kyle Edmund, Evgeny Donskoy, Benjamin Becker, Jordan Thompson, Daniel Evans et Victor Estrella Burgos.
 Steve Johnson s'impose en finale face à l'Uruguayen Pablo Cuevas (7-6, 7-5). Il s'agit de son  sur le circuit ATP.
 En double, Dominic Inglot et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant les têtes de série 1, Ivan Dodig et Marcelo Melo, (7-5, 7-6). Il s'agit du  pour le Britannique et du  pour le Canadien.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Nottingham (WTA 2016)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2016
Tennis en juin 2016